

Anno 
 953 o 953 a.C.

Codici 
 953 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Montjoia, nella provincia di Barcellona, della regione spagnola Catalogna

Matematica 
 953 – numero